Аджайи () — фамилия.
 Аджайи, Гуднесс (род. 1994) — нигерийский футболист.
 Аджайи, Джей (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Аджайи, Джейкоб Фестус Аде (1929—2014) — нигерийский историк, представитель так называемой «Ибаданской школы».
 Аджайи, Олувафеми (род. 1996) — нигерийский футболист.